Niemcy:
 Meckel – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Osoby:
 Johann Friedrich Meckel – niemiecki anatom
 Max Meckel – niemiecki architekt